Змагання зі стрільби з лука в особистій першості серед чоловіків - одна із 5 дисциплін зі стрільби з лука на літніх Олімпійських іграх 2020. Відбувалися з 23 по 31 липня в парку Юменосіма. Це була 13-та поспіль поява цієї дисципліни на Олімпійських іграх. Її проводили щоразу починаючи з 1972 року, коли стрільбу з лука повернули до програми Олімпійських ігор.

Кваліфікація 

У змаганнях візьмуть участь 64 лучники. 12 Національних олімпійських комітетів (НОК), що мають право на участь у командній першості серед чоловіків (зокрема країна-господарка, Японія), можуть виставити всіх трьох учасників своєї команди і в індивідуальну першість. НОК, що не має своєї команди, може виставити в індивідуальну першість щонайбільше одного лучника. Квоти можна було здобути через різні турніри, зокрема чемпіонати світу, кілька континентальних турнірів і фінальний кваліфікаційний турнір. Крім того, було два запрошення від Тристоронньої комісії.

Формат змагань 
Як і в інших чотирьох дисциплінах, особисту першість серед чоловіків проводять у класичному різновиді лука, за правилами Світової федерації стрільби з лука, з відстані 70 метрів від мішені. Змагання розпочинаються з посівного раунду, у якому кожен учасник вистрілює 72 стріли. На основі результатів цього раунду спортсмени розміщуються в сітці турніру на вибування. Така система вперше з'явилась 2012 року. Кожен матч у ньому складається щонайбільше з 5 сетів, у яких лучники вистрілюють по три стріли. Учасник з кращим результатом у кожному сеті отримує по два очки. Якщо очок у сеті порівну, то кожен спортсмен отримує по одному очку. Перший лучник, який здобуває 6 очок, — виграє матч. Якщо рахунок рівний 5-5 після 5 сетів, то учасники вистрілюють по одній тай-брейковій стрілі і перемагає той, хто влучає ближче до центру мішені.

Рекорди 
Перед цими змаганнями чинні світовий і олімпійський рекорди були такими:

 Посівний раунд із 72 стріл

Розклад 
Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Розклад змагань в індивідуальної першості серед чоловіків охоплює п'ять окремих днів.

Результати

Посівний раунд

Турнірна сітка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Фінальний раунд

Примітки